

Бозвелл — місто, штат Індіана
 Бозвелл — місто, штат Оклахома
 Бозвелл — місто, штат Пенсільванія